Дискография Игги Попа, музыканта, играющего в жанрах рока, хард-рока, панк-рока и пост-панка. В неё входят 22 студийных альбома (5 в составе группы The Stooges, 1 при участии Джеймса Уильямсона), 1 концертный альбом, 3 сборника и 14 синглов.

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Сайт Игги Попа 

Поп
Игги Поп
Игги Поп